Джамар Янг (; род. , Балтимор, штат Мэриленд, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника.

Карьера 
Джамар Янг выступал за баскетбольную команду университета штата Нью-Мексико с 2007 по 2010 годы. На драфте НБА 2010 года не был выбран.

В сентябре 2010 года подписал свой первый профессиональный контракт с сербской «Црвеной звездой». В марте 2011 года покинул клуб, перейдя в «Спиру Шарлеруа». Принял участие только в 3 играх бельгийской лиги.

В августе 2011 года он подписал контракт с «Вентспилс».

В августе 2012 года он подписал контракт с французским «Орлеан Луаре Баскет».

В сентябре 2013 года перешёл в «Нижний Новгород», подписав двухмесячный контракт, с возможностью продления до окончания сезона 2013/2014. В октябре стороны пришли к решению о нецелесообразности дальнейшего сотрудничества.

В декабре 2013 года подписал контракт с «Широки» и покинул команду в апреле 2014 года.

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Adriatic League profile
 Eurobasket.com profile 
 Yahooo.com profile 

Баскетболисты США
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК «Спиру Шарлеруа»
Игроки БК «Вентспилс»
Игроки БК «Орлеан Луаре Баскет»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Широки»
Игроки «Спортинг Аль-Рияди»
Игроки БК «Метрополитан 92»
Игроки БК «Хапоэль» Хайфа
Игроки «Ураканес Дель Атлантико»
Игроки БК «Цибона»
Игроки БК «Хапоэль» Хевель-Модиин
Игроки БК «Хапоэль» Эйлат